Lego bezeichnet:
 Lego, ein Spielwarenunternehmen und eine Spielwarenmarke
 als Gattungsname von dem Markennamen abgeleitet: Legostein, siehe Klemmbaustein
 eine Aldeia in Osttimor, siehe Laisorolai de Baixo
 LEGO, die bahnamtliche Abkürzung für den Bahnhof Eilenburg Ost

Lego ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Lego (1801–1878), tschechischer Komponist
 Jan Václav Lego (1833–1906), tschechischer Schriftsteller
 Jean-Baptiste Lego (1766–1794), französischer Priester und Märtyrer
 Karl Lego (1884–1973), österreichischer Geodät
 René Lego (1764–1794), französischer Priester und Märtyrer 

Siehe auch:

Abkürzung